W Polsce
 Łukowa – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Łukowa 
 Łukowa – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Lisia Góra 
 Łukowa – wieś w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Nowa Sarzyna 
 Łukowa – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chęciny

 Łukowa – gmina wiejska

 Łukowa – gromada w powiecie biłgorajskim
 Łukowa – gromada w powiecie jędrzejowskim
 Łukowa – gromada w powiecie leskim
 Łukowa – gromada w powiecie tarnowskim